Degernau ist der Name folgender Orte:

 Degernau (Ingoldingen), ein Ortsteil von Ingoldingen im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 ein Weiler in der Gemeinde Wörth an der Isar in Niederbayern, Bayern
 Degernau (Wutöschingen), ein Ortsteil von Wutöschingen im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

außerdem:
 Degernau (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Tegernau